Рось — річка на Придніпровській височині, права притока Дніпра
 Рось — річка в Білорусі, ліва притока річки Німан
 Рось — селище міського типу в Гродненській області Білорусі
 Рось — зупинний пункт Південно-Західної залізниці (Україна)
 Рось — озеро в Польщі на території Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Рось — український футбольний клуб з міста Білої Церкви Київської області.
 Рось Артем Вадимович ( 1988) — український футзаліст, захисник збірної України та єнакієвського «Єнакієвця».
 Рось Олександр Анатолійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Див. також 
 Роська
 Роський (заказник)
 Національно-культурний виробничий центр «Рось»